Getuliensi – abitanti di Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul)
Getuliensi – abitanti di Presidente Getúlio